L'amante di Lady Chatterley – romanzo di David Herbert Lawrence del 1928
 L'amante di Lady Chatterley – film del 1955 diretto da Marc Allégret
 L'amante di Lady Chatterley – film del 1981 diretto da Just Jaeckin
L'amante di Lady Chatterley – film del 1991 diretto da Pasquale Fanetti
 L'amante di Lady Chatterley – film per la televisione del 2015 diretto da Jed Mercurio
 L'amante di Lady Chatterley – film del 2022 diretto da Laure de Clermont-Tonnerre

Pagine correlate 
 Lady Chatterley
 Lady Chatterley's Lover (disambigua)